Oltra puede referirse a:

Amparo Oltra, actriz española.
Ariadna Oltra (1979-), periodista y presentadora española.
Francisco Oltra Climent (1944-), economista español.
José Luis Oltra (1969-), entrenador español de fútbol.
José Oltra Mera (1916-1981), fotógrafo español.
Josep Oltra (1899-1972), político y ensayista español.
Manuel Oltra (1922-2015), compositor español.
Miguel Oltra (1911-1982), franciscano español.
Mónica Oltra (1969-), política española.
Pascual Nadal Oltra (1884-1935), artista y misionero español.
Silvio Oltra (1958-1995), piloto argentino de automovilismo de velocidad.